Рик Цабель (; род. , Унна, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду . Сын Эрика Цабеля.

Достижения 

 2009
 1-й  — Чемпион Германии по трековым велогонкам среди кадетов в мэдисоне
 2010
 3-й на Чемпионате Германии по трековым велогонкам среди юниоров в гонке по очкам
 3-й на Чемпионате Германии по трековым велогонкам среди юниоров в командной гонке преследования
 3-й на Чемпионате Германии по трековым велогонкам среди юниоров в мэдисоне
 2011
 5-й на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди юниоров в групповой гонке
 2012
 1-й  — Чемпион Германии по шоссейному велоспорту среди мужчин в возрасте до 23 лет в групповой гонке
 2013
 1-й на этапе 5 Тура Нормандии
 1-й на Туре Фландрии среди мужчин в возрасте до 23 лет
 7-й на Münsterland Giro
 2014
 1-й на этапе 1 (ТТТ) Джиро дель Трентино
 2015
 1-й на этапе 3 Тура Австрии 
 2017
 2-й на Эшборн — Франкфурт (Eschborn-Frankfurt City Loop)

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 
 

Велогонщики Германии